Au Brésil : 
 Duque de Caxias est une municipalité de l'État de Rio de Janeiro 
 Duque de Caxias est un quartier de la ville de Santa Maria 
 Duque de Caxias était le titre du personnage historique et homme politique et de guerre brésilien, Luís Alves de Lima e Silva